Пашниково — деревня в Великолукском районе Псковской области
 Пашниково — деревня в Старорусском районе Новгородской области